Crush hace referencia a varios artículos:

Música
 Crush (2000), álbum de Bon Jovi.
 Crush (2014), álbum de 2NE1.
 «Crush» (1987), sencillo de Grace Jones.
 «Crush» (1998), canción de Jennifer Paige.
 «Crush» (2001), canción de Mandy Moore.
 «Crushcrushcrush» (2007), canción de Paramore.
 Crush, cantante surcoreano.

Cine y televisión 
 Crush, película de 2001 escrita y dirigida por John McKay.
 Crush, película de 2013 dirigida por Malik Bader.
 Crush, película de 2022 dirigida por Sammi Cohen
 Crush, episodio de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer.
 Crush: la pasta te aplasta, un programa de televisión español.
Crush II, superheroína de DC Comics.

Además 
 Crush, gaseosa con sabor a naranja creada por Cadbury-Schweppes.
 Demolition Crush, nombre artístico de Brian Adams, luchador estadounidense.
 Crush, anglicismo de uso coloquial para referirse a una atracción romántica platónica, obsesiva, encaprichada o imposible.